ФК Твенте () је холандски професионални фудбалски клуб из Енсхедеа и тренутно игра у Ередивизији. Клуб је формиран 1965. спајањем првака Ередивизије из 1926. -{Sportclub Enschede}- и -{Enschedese Boys}-. Дом Твентеа од 1998. је стадион Де Гролс Весте, који има капацитет од 30.205 седећих места.

Први пут је освојио првенство Холандије у сезони 2009/10., а освојио је и три пута Куп Холандије. Твенте је био финалиста УЕФА купа у сезони 1974/75.

Успеси

Национални 
 Ередивизија
 Првак (2):  2009/10,
 Друго место (3): 1973/74, 2008/09, 2010/11.
 Куп Холандије
 Освајач (3):  1976/77, 2000/01, 2010/11.
 Финале (4): 1974/75, 1978/79, 2003/04, 2008/09.
 Суперкуп Холандије
 Освајач (2):  2010, 2011.
 Финале (1): 2001.

Међународни 
 УЕФА куп 
 Финале (1): 1974/75.

Тренутни састав

Најбољи стрелци по сезонама

Тренери 

 1965—1966 :  Фридрих Доненфелд
 1966—1972 :  Кес Ријверс
 1972—1979 :  Спитц Кохн
 1980—1981 :  Хени Холинк
 1981—1982 :  Роб Гроенер
 1982—1983 :  Спитц Кохн
 1983—1986 :  Фриц Корбач
 1986—1992 :  Тео Вонк
 1992—1994 :  Роб Бан
 1994—1995 :  Иси тен Донкелар

 1996—1999 :  Ханс Мејер
 1999—2001 :  Фред Рутен
 2001—2002 :  Џон ван’т Схип
 2002—2004 :  Рене Вандерејкен
 2004—2006 :  Рини Колен
 2006 :  Јан ван Стаа 
 2006—2008 :  Фред Рутен
 2008—2010:  Стив Макларен
 2010—2011:  Мишел Продом

 2011—2012:  Ко Адриансе
 2012—2013:  Стив Макларен
 2013:  Алфред Шројдер
 2013—2014:  Мишел Јансен
 2014—2015:  Алфред Шројдер
 2015—2017:  Рене Хаке
 2017:  Марино Пушић
 2017—2018:  Гертјан Бербек
 2018—2019:  Марино Пушић
 2019—данас:  Гонзало Рекоба

Спољашње везе 

 
 fctwente.net

Т